El término batalla de Belgrado puede referirse a cualquiera de los siguientes acontecimientos bélicos:

Sitio de Belgrado, en 1456, durante las guerras otomano-húngaras.
Sitio de Belgrado (1688), durante la Gran Guerra Turca.
Batalla de Belgrado (1717) ocurrida el 16 de agosto de 1717 durante la guerra austro-turca (1716-1718).
Sitio de Belgrado (1789), durante las guerras austro-turcas.
Bombardeo de Belgrado (1941), llevado a cabo por la Luftwaffe en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial.
Ofensiva de Belgrado, llevada a cabo por los partisanos en 1944, también durante la Segunda Guerra Mundial.